Louis-David Abelous (1828-1899), pasteur protestant français ;
 Jacques-Émile Abelous (1864-1940), physiologiste français.